Köln kan syfta på:

 Köln – en storstad i det tyska förbundslandet Nordrhein-Westfalen

Kurfurstendömet Köln – ett kyrkligt furstendöme i Tysk-romerska riket 953–1803
Kölns ärkestift – ett katolskt ärkestift
Regierungsbezirk Köln – ett regeringsområde i Nordrhein-Westfalen

Se även
Cölln – en historisk stadsdel i Berlin